South Pasadena (Florida)
South Pasadena (Kalifornia)